Symeon Kedikoglou ou Simos Kedikoglou peut désigner :
  (né en 1973), fils d'Angelos, député PASOK d'Eubée (2009-2014) et secrétaire d'État (2013-2014)
 Simos V. Kedikoglou (né en 1963), fils de , député ND d'Eubée depuis 2004 et porte-parole du gouvernement (2012-2014)

Voir aussi